Секс в большом городе ( — дословный перевод «Секс и город») может означать:

 «Секс в большом городе» — колонка американской журналистки Кэндес Бушнелл в нью-йоркской газете New York Observer.
 «Секс в большом городе» — роман 1997 года американской писательницы Кэндес Бушнелл, созданный на основе её статей в New York Observer.
 «Секс в большом городе» — американский телесериал.
 «Секс в большом городе» — американский комедийный мелодраматический фильм 2008 года, снятый по мотивам одноимённого телесериала.
 «Секс в большом городе 2» — американский фильм, продолжение фильма «Секс в большом городе».

См. также 
 Любовь в большом городе